El ratpenat de dues ratlles colombià (Saccopteryx antioquensis) és una espècie de ratpenat de la família dels embal·lonúrids que viu a Colòmbia.

Enllaços externs 

 

Saccopteryx